Masahiro est un prénom d'origine japonaise.

Prénom 
 Masahiro Akimoto, sauteur à ski japonais
 Masahiro Ando, footballeur japonais
 Masahiro Anzai, commentateur sportif dans Dragon Ball
 Masahiro Chōno, catcheur japonais
 Masahiro Endo, footballeur japonais
 Masahiro Fukasawa, footballeur japonais
 Masahiro Fukuda, footballeur japonais
 Masahiro Hamazaki, footballeur japonais
 Masahiro Hasemi, pilote automobile japonais
 Masahiro Ito, designer de jeux vidéo japonais
 Masahiro Kanagawa, tueur en série japonais
 Masahiro Kobayashi, réalisateur japonais
 Masahiro Koga, footballeur japonais
 Masahiro Koishikawa, astronome japonais
 Masahiro Kotaka, haltérophile japonais
 Masahiro Makino, réalisateur japonais
 Masahiro Miyazaki, kenshi japonais
 Masahiro Mori, roboticien japonais
 Masahiro Nakai, chanteur et acteur japonais
 Masahiro Ohashi, footballeur japonais
 Masahiro Okamoto, footballeur japonais
 Masahiro Sakurai, concepteur de jeux vidéo
 Masahiro Shinoda, réalisateur japonais
 Masahiro Wada, footballeur japonais
 Masahiro Yamamoto, concepteur de jeux vidéo

Nom de famille 
 Takatsukasa Masahiro, noble de cour japonais

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom